Исмагил Абдуллович Абдурахманов () — советский самбист, советский и российский тренер по самбо, мастер спорта СССР, Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации. Неоднократный победитель и призёр международных соревнований по самбо среди ветеранов. Среди воспитанников Абдурахманова — чемпион Европы и мира, Заслуженный мастер спорта России Владимир Гладких; призёр Кубка России и всероссийской универсиады Вячеслав Матвеев; призёр чемпионатов и Кубка России, призёр Кубка мира Иван Панюхин.

Примечания

Ссылки 
 

Самбисты СССР
Тренеры России по самбо
Тренеры СССР по самбо